Вейккауслига 2010 () — 80-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул чемпиона смог защитить клуб «ХИК».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2010
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2010 году